Эльда Ашотовна Грин (Григорян, по мужу — Абрамян; 10 марта 1928, Тбилиси, Грузинская ССР — 27 октября 2016, Ереван, Армения) — армянская писательница, психолог, , профессор, член Союза писателей Армении с 1985 года. Основатель судебно-психологической экспертизы в Армении.

Биография 
Окончила факультет иностранных языков Ереванского педагогического института имени Х. Абовяна, затем аспирантуру в Москве. С 1955 г. преподавала психологию в Ереванском государственном университете, одновременно являлась судебным экспертом-психологом республики. Ее рассказы публиковались в Москве и Ереване, писала на армянском и русском языках.

Рассказ «Руки» переведён и опубликован на 35 языках мира, в том числе на исландском, люксембургском, китайском, японском, хинди, иврите.

Произведения 
 Натюрморт на чёрном фоне, 2011
 Этот удивительный цвет хаки, 2008
 Вселенная снов. Ер. 2004.
 Реквием. Ер. 2002.
 День ещё не кончился. Ер. 2000.
 Хотим красиво жить. Ер. 1992.
 Мой сад. Ер. 1983.

Семья 
Дочери – заслуженные артистки Армении: старшая, Марина Абрамян – пианистка, младшая, Анна Элбакян – актриса театра и кино.Сын Самвел Абрамян, историк и лингвист.

Примечания

Ссылки 
 Biography
 Эльда Грин: Армянская писательница с московским детством/ Бахчинян Арцви

Писательницы Армении
Психологи Армении